Villaviciosa kan syfta på:

Personer
 José de Villaviciosa (1589–1658), spansk poet
 Sebastián de Villaviciosa (1618–1663), spansk dramatiker

Geografi

Filippinerna
 Villaviciosa, Abra, filippinsk kommun i provinsen Abra

Spanien

 Villaviciosa de Córdoba (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villaviciosa de Córdoba (ort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villaviciosa de Odón (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Villaviciosa de Odón (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Villaviciosa (kommun i Spanien, Asturien, Province of Asturias, lat 43,48, long -5,42)
 Villaviciosa (kommunhuvudort)